Ver steht für:
 Ver, französische Gemeinde im Département Manche
 Ver-lès-Chartres, französische Gemeinde im Département Eure-et-Loir
 Ver-sur-Launette, französische Gemeinde im Département Oise
 Ver-sur-Mer, französische Gemeinde im Département Calvados
 São João de Ver, portugiesische Gemeinde im Distrikt Aveiro
 River Ver, Fluss in Hertfordshire, England

Ver ist der Familienname folgender Personen:
 Fabian Ver (1920–1998), Generalstabschef der philippinischen Armee
 Firmin Le Ver († 1444), französischer Karthäusermönch, Philologe, Romanist und Lexikograf
 Moï Ver (1904–1995), israelischer Fotograf und Maler

Ver. steht für:
 typisches Kürzel für Version (Software)

ver steht für:
 ver (Kommando), Kommandozeilen-Kommando in vielen Rechner-Betriebssystemen zur Ausgabe des Namens und der Version des Betriebssystems
 Mom Jango (ISO-639-3-Code), eine der Adamaua-Sprachen im nördlichen Nigeria und Kamerun

VER steht für:
 Verbund AG, österreichischer Energiekonzern
 Verified Emission Reduction oder Voluntary Emission Reduction, siehe EU-Emissionshandel und Emissionsrechtehandel
 Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr, deutsches Nahverkehrsunternehmen
 Volk’s Electric Railway, älteste elektrische Bahn in Großbritannien
 Veracruz (Bundesstaat) (ISO-3166-2:MX-Code), mexikanischer Bundesstaat
 Veracruz International Airport (IATA-Code), Flughafen von Veracruz (Veracruz), Veracruz, Mexiko

VER als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Verden

VER als Kleinfahrzeugkennzeichen in der Binnenschifffahrt:
 Deutschland: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Verden

VE-R steht als Abkürzung für:
 Sucre (Bundesstaat) (ISO-3166-2:VE-Code), venezolanischer Bundesstaat

Siehe auch:
 Vehr
 Wehr
 Wer
 Fer

Abkürzung